Lista państw świata według liczby użytkowników Internetu:

Przypisy 

Internet
Listy państw według zagadnień